Polanco est un nom propre hispanique qui peut désigner :

Patronyme 

 Francisco Polanco (mort en 1651), peintre espagnol ;
 Gloria Polanco, femme politique colombienne ;
 Gregory Polanco (né en 1991), joueur dominicain de baseball ;
 Jesús de Polanco (1929-2007), patron de presse espagnol ;
 Jorge Polanco (né en 1993), joueur dominicain de baseball ;
 Juan Alfonso de Polanco (1517-1576), jésuite espagnol ;
 Plácido Polanco (né en 1975), joueur dominicain de baseball.

Toponyme 
 Polanco, une ville espagnole de Cantabrie ;
 Polanco, un quartier de Mexico ;
 Polanco, une municipalité des Philippines ;
 Polanco Norte, une ville de l'Uruguay dans le département de Lavalleja ;
 Polanco del Yí, une ville de l'Uruguay dans le département de Florida ;
 San Gregorio de Polanco, une ville de l'Uruguay dans le département de Tacuarembó ;
 Polanco, une station de la Ligne 7 du métro de Mexico.

Homonymie de toponyme